Вілле́р-сюр-Оші́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ам'єна, 23 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 366,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-сюр-Оші на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Оші на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Оші на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Оші на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-сюр-Оші на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза